Камышанка — название населённых пунктов на Украине:

 Камышанка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Камышанка — село в Каховском районе Херсонской области.